Das Legg Mason Tennis Classic 2002 war ein Tennisturnier, welches vom 12. bis 18. August 2002 in Washington, D.C. stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Indianapolis die RCA Championships gespielt, welche genau wie das Legg Mason Tennis Classic zur Kategorie der ATP International Series Gold zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Lokalmatador Andy Roddick, der dieses Jahr als Setzlistenzweiter im Achtelfinale ausschied. Der Sechste der Setzliste James Blake gewann das Turnier durch eine Finalsieg über Paradorn Srichaphan (Nr. 14 der Setzliste) in drei Sätzen, nachdem er in der Runde zuvor die Nummer 1 der Setzliste Andre Agassi ausgeschaltet hatte. Es war Blakes erster Erfolg in dieser Saison und seiner Karriere.
Vorjahressieger im Doppel waren Martin Damm und David Prinosil, die nicht erneut zusammen antraten; nur Damm spielte beim Turnier und schied mit Cyril Suk im Halbfinale aus. Im Finale setzten sich Wayne Black und Kevin Ullyett gegen die Zwillinge Bob und Mike Bryan durch, die damit das zweite Mal in Folge das Finale verloren. Black und Ullyett gewannen ihren siebten gemeinsamen Titel. Für Black war das der 11. Doppelerfolg, für Ullyett der 17. Titel der Karriere und der zweite nach 1997 in Washington.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 28 Paaren.  Die acht gesetzten Spieler im Einzel bzw. vier gesetzten Paarungen im Doppel bekamen ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 700.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 800.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 101 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 104 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 115 kB)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Washington, D.C.